Gerda Taro lub Gerta Pohorylle (1910–1937) − niemiecka fotografka
 kolokazja jadalna – roślina
 Taro – rzeka we Włoszech, dopływ Padu
 Taro – wyspa w archipelagu Wysp Salomona
 taro - moneta